2-й Кубок президента Республики Казахстан проходил с 26 апреля по 29 апреля 2009 года в Алматы. В турнире принимали участие 8 юношеских команд (игроки не старше 1993 года рождения).

Участники

Формат 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 8 команд — участниц турнира были разбиты на три группы (А и В), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е места выходят в финал, а две команды занявшие 2-е места борются за 3-е место.

Стадионы 
Матч открытия и финал прошли на Центральном стадионе. Остальные матчи проходили на стадионе «Football Land».

Групповой этап

Группа А

1 Тур

2 Тур

3 Тур

Группа В

1 Тур

2 Тур

3 Тур

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал 

{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|-
!Победитель Кубка президента Казахстана по футболу2009
|-
|Оле Бразил(Рибейран-Прету)Первый титул|}

 Итоговое положение 

 Награды 
 Бомбардир турнира Александр Козлов (Спартак;14 мячей)
 Лучший игрок турнира Андре Луис Барателло Фернандес (Оле Бразил)
 Лучший вратарь турнира Сергей Панчин (Рубин)
 Лучший защитник турнира Йорди Пронк (АДО Ден Хааг)
 Лучший полузащитник турнира Сердер Сердеров (ЦСКА)
 Самый полезный игрок турнира'''
 Александр Козлов (Спартак)

2009
Апрель 2009 года
Европейский футбол в сезоне 2008/2009
Футбол в Казахстане в 2009 году
2009 год в Алма-Ате